Олексі́єнко — українське прізвище. Трапляється зросійщений варіант прізвища — Алексєєнко.

 Олексієнко Борис Миколайович — український військовик. Генерал-полковник. Доктор військових наук. Професор.
 Олексієнко Володимир Михайлович (1938—2006) — заслужений працівник транспорту України.
 Олексієнко Володимир Тадейович — радянський та український актор. Заслужений артист УРСР (1976).
 Олексієнко Денис Ігорович — український архітектор.
 Олексієнко Ігор Михайлович (1946—2007) — український зброяр, головний конструктор КБ Спеціальної Техніки.
 Олексієнко Леонід Михайлович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Олексієнко Микола Мусійович (1933—2015) — заслужений працівник культури. Народний поет.
 Олексієнко Михайло Володимирович — український шахіст, міжнародний гросмейстер.
 Олексієнко Мусій Петрович — український бандурист.
 Олексієнко Олександр Васильович (1968) — український музикант-інструменталіст і педагог. Заслужений артист України (2011).
 Олексієнко Олександр Минович (1924—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Олексієнко Олексій Михайлович — український актор театру й кіно.
 Олексієнко Олена Олексіївна — українська художниця.
 Олексієнко Сергій Олександрович (? — 2022) — майор Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Олексієнко Федір Іванович (1898—1982) — український майстер кераміки.
 Григорська-Олексієнко Людмила Іванівна (1955—2004) — актриса Івано-Франківського обласного національного академічного музично-драматичного театру імені І. Франка.

Див. також 
 Алексеєнко

Примітки 

Українські прізвища